

Personnages 

 Alexander Zschokke (1894–1981), sculpteur suisse.
 Conradin Zschokke (1842–1918), ingénieur suisse.
 Friedrich Zschokke (1860-1936), zoologiste suisse.
 Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771–1848), écrivain et historien allemand.
 Matthias Zschokke (* 1954), écrivain suisse.
 Richard Zschokke (1865–1946), ingénieur suisse.

Économie

Zschokke, entreprise du Bâtiment et travaux publics

Homonymie de patronyme